rod – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Rh, łac. rhodium) 
 Rod – bóstwo słowiańskie
 ROD – Rodzinny Ogród Działkowy
 Rodrigo „Rod” González – muzyk zespołu Die Ärzte
 Rod – miejscowość w Rumunii

Zobacz też 
 Rodt
 Rødt
 Rot
 Rott